Espinheiro-preto é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Rhamnus lycioides subsp. oleoides
 ''Senegalia polyphylla